Der Satz von Clairaut steht für:
 Satz von Clairaut (Differentialgeometrie), eine Aussage der klassischen Differentialgeometrie
 Satz von Clairaut (Erdmessung), eine Beziehung zwischen der Abplattung und dem Schwerefeld des mittleren Erdellipsoids